Вивика Анџанета Фокс () је америчка филмска и тв глумица, рођена 30. јула 1964. године у Саут Бенду (Индијана, САД). Најпознатије улоге је остварила у филмовима као што су: Дан независности, Џована Мен и Кил Бил.

Приватни живот 
Венчала се са певачем Кристофером Харвестом 1998. године, од кога се развела у јуну 2002. године. Тренутно је у вези са познатим репером 50 Cent.

Филмографија 

|-
| 1989. || Рођен 4. јула || -{Born on the Fourth of July}- || || 
|-
| 1996. || || -{Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood}- || || 
|-
| 1996. || Дан независности || -{Independence Day}- || || 
|-
| 1996. || || -{Set It Off}- || || 
|-
| 1997. || || -{Booty Call}- || || 
|-
| 1997. || Бетмен и Робин || Batman & Robin || || 
|-
| 1997. || || -{Soul Food}- || || 
|-
| 1998. || || -{Why Do Fools Fall in Love}- || || 
|-
| 1999. || Залудне руке || -{Idle Hands}- || Деби Лекјур || 
|-
| 1999. || || -{Teaching Mrs. Tingle}- || || 
|-
| 2001. || || -{Double Take}- || || 
|-
| 2001. || || -{Kingdom Come}- || || 
|-
| 2001. || || -{Two Can Play That Game}- || || 
|-
| 2001. || || -{Little Secrets}- || || 
|-
| 2002. || || -{Juwanna Mann}- || || 
|-
| 2002. || Лудо крстарење || Boat Trip || || 
|-
| 2003. || || -{Kill Bill: Vol. 1}- || || 
|-
| 2003. || || -{Ride or Die}- || || 
|-
| 2004. || || -{Motives}- || || 
|-
| 2004. || || -{Ella Enchanted}- || || 
|-
| 2004. || || -{Blast!}- || || 
|-
| 2004. || || -{Hair Show}- || || 
|-
| 2005. || || -{The Salon}- || || 
|-
| 2005. || || -{My Nappy Roots: A Journey Through Black Hair-itage}- || || (документарни) 
|-
| 2005. || || -{Getting Played}- || || 
|-
| 2006. || || -{The Hard Corps}- || || 
|-
| 2006. || || -{Natural Born Komics}- || || (direct-to-DVD) 
|-
| 2006. || || -{Kicking It Old Skool}- || || 
|-
| 2006. || || -{Citizen Duane}- || || 
|-
| 2006. || || -{Caught On Tape}- || || 
|}

Познати глумци са којима је сарађивала 
 Жан Клод Ван Дам (The Hard Corps)
 Ума Турман (Кил Бил, Бетмен и Робин)
 Кјуба Гудинг Млађи (Boat Trip)
 Арнолд Шварценегер (Бетмен и Робин)
 Крис О'Донел (Бетмен и Робин)
 Вил Смит (Дан независности)
 Том Круз (Рођен 4. јула)
 Луси Лу (Кил Бил)
 Џесика Алба (Idle Hands)
 Хали Бери (Why Do Fools Fall in Love)
 Ванеса Лин Вилијамс (Soul Food)

Спољашње везе 

 
 Vivica fox ORG, фан сајт 

Рођени 1964.
Америчке глумице
Биографије живих особа